Кейт Флэннери (, род. ) — американская актриса, стендап комедиантка и телеведущая.

Флэннери родилась и выросла в Филадельфии, штат Пенсильвания, и окончила Университет искусств в Филадельфии. Большую часть карьеры она выступала к комедийной труппе «The Second City», а начиная с двухтысячных также появлялась на телевидении.

Флэннери наиболее известна благодаря своей роли Мередит Палмер в ситкоме «Офис», где она снималась с 2005 по 2013 год. В 2007 и 2008 годах Флэннери выиграла вместе с другими актёрами Премию Гильдии актёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 

Женщины-комедианты
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Телеведущие США
Выпускники Университета Шенандоа
Выпускники Университета искусств (Филадельфия)